Насељена мјеста:
 Балије (Бриндизи), насеље у Италији,
 Балије (Мерт и Мозел), насеље и општина у Француској,
 Балије ле Фим, насеље и општина у Француској,
 Балије су Шатијон, насеље и општина у Француској.

Митологија:
 Балије и Ксант, коњи из грчке митологије.